— видеоигра в жанре Shoot 'em up, выпущенная для консолей и аркадных автоматов Neo-Geo компанией SNK. Игра появилась на свет в 2000 году и она является сиквелом Metal Slug 2. Данная часть серии Metal Slug получила ряд усовершенствований и новинок. Была портирована на PlayStation 2, Xbox, Xbox Live Arcade, Virtual Console, Microsoft Windows, iOS, Android, Wii, PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, и Nintendo Switch.

Сюжет 
Восстание организованное генералом Морденом с целью захвата всего мира теперь лишь история и порядок на планете восстановлен. Морден, снова став у власти, попытался создать coup d'état, но силы правительства, заранее узнав про заговор, не дали ему шансов вновь попытаться захватить мир.

Разрушившие силы генерала Мордена, Тарма Роувинг и Марко Росси из отряда «Сапсан» снова собирают команду после кратковременного отсутствия. Несмотря на то, что Генерал Морден считался пропавшим без вести, члены команды предпочли скрыть своё существование, но теперь опыт и способности Марко и Тармы требуются чтобы уничтожить оставшиеся силы бунта один за другим. Повсюду ведутся ожесточённые бои против мятежного строя. Подозревают, что за всем злом стоит коварный генерал Морден.

Тем временем, спец-отрядом боевых сил «Сапсан» были замечены несколько странных событий, ничем не указывающих на жестокость свойственную Мордену. От похищения домашнего скота до исчезновения должностных лиц и появлению гигантских мерзких существ. Генерал Морден — это не единственная причина для волнений. Как выяснилось, существует и иная, чужая угроза, которая присутствовала в Metal Slug 2/Metal Slug X. После того, как в финальной миссии Морден снова был повержен, выяснилось, что это был лишь пришелец в обличии генерала, в то время как настоящий Морден находился у них в плену. Захватив главного персонажа, пришельцы используют его для создания собственной армии клонов. И снова, как и в предыдущей части игры, команда «Сапсан» и армия генерала Мордена заключают союз между собой. Армия отправляется в космос, чтобы добраться до главного космического корабля пришельцев, чтобы освободить своего генерала и уничтожить зло прилетевшее из недр галактики. Вместе с армией отправляется и другой член команды «Сапсан». После долгих сражений внутри корабля, персонаж, после крушения космического судна, вынужден сражаться с зелёными копиями и освободить своего товарища по команде из машины клонирования. Зелёные копии начинают умирать, но некоторые выживают и превращаются в зомби. Игроку удаётся покинуть корабль спрыгнув с него на танке, но в воздухе его поджидал лидер пришельцев, гигантская голова с тонкими руками по имени Rootmars. После того как главный босс был побеждён, его безжизненное тело падает в океан и медленно опускается на дно. В конце игры Морден и его армия празднует победу, а главный персонаж с отвращением бросает свой пистолет в океан.

Геймплей 
Механически геймплей остался таким же, как и в предыдущих играх Metal Slug. Новое, что появилось в Metal Slug 3 — это выбор пути прохождения миссии; в большинстве миссий существует несколько вариантов прохождения, каждый путь по своему сложный и длинный, на каждом из них встречается разное количество пленников, но все они ведут к одному и тому же боссу.

Как и в Metal Slug 2/Metal Slug X игрок мог превратиться в мумию, в данной части главный персонаж может иметь следующие перевоплощения:

 Когда на игрока попадает инфекционная жидкость он превращается в зомби. Зомбифицированный персонаж имеет ряд преимуществ: в качестве гранат он использует струю красного цвета, которая уничтожает все, что находится на пути перед ней; также главный герой устойчив против любых нападений солдатов (кроме зомбифицированых солдатов). Но будучи зомби игрок не может присесть, использовать какое-либо оружие кроме пистолета, а также сесть в какой-либо транспорт.
 Под водой игрок оборудован подводным скафандром. В качестве бомб используются тяжелые шайбы.
 В воздухе (а также в космосе) игрок, потеряв воздушное/космическое транспортное средство, использует реактивный ранец для передвижения. Вместо гранат используются ракеты реагирующие на тепло.

Помимо перевоплощений, в Metal Slug 3 было добавлено немалое количество новых транспортных средств:

 Бурильщик (Slug Driller) можно использовать на одном из пути прохождения 4-й миссии. Он может изменять высоту, подымая и опуская кабину, тем самым становится недосягаемым для врагов. Как тяжёлое оружие он использует мощное сверло, моментально убивая противника.
 Подводная лодка (Slug Mariner) даёт некоторую огневую мощь по водой, в качестве бомб используются тяжёлые шайбы, которые при выпуске движутся ко дну.
 Слон (Elephant Slug) неуклюжий, стянутый ремнём с шестиствольным пулемётом, также может стрелять из хобота; при взятии перца чили он стреляет шарами пламени, а при взятии батареи — лазером.
 Страус (Ostrich Slug) далеко прыгает, снабжён шестиствольный пулемётом.
 Вертолет (Slug Copter) появляется наряду с самолётом на воздушной площадке в финальной миссии. Он снабжён шестиствольным пулемётом (который может стрелять во все стороны в отличие от самолёта) и ракетами воздух-воздух с автоматической наводкой.
 Космическая субмарина (Astro Slug) появляется в финальной миссии, после того, как армия Мордена и главный игрок заключили союз. Может использовать пехотное оружие как дополнительное к исходному. Как тяжёлую артиллерию использует заряды прямой наводки.
 Боевой броненосец (lv Rebel Armor) транспортное средство, которое можно захватить убив пилота. Изначально стреляет тяжёлым пулемётом, но может быть заменён любым другим ручным оружием. В ближнем бою использует коготь, имеет гранатомёт и может прыгать выше любого другого транспортного средства.

Особенности консолей 
Консоли компании SNK Playmore имеют две мини-игры «Storming the UFO Mothership» и «Fat Island», которые становятся доступными после прохождения основной сюжетной линии игры.

«Storming the UFO Mothership»

В данной мини-игре игроку позволяется управлять одному из рядовых генерала Мордена, который спасает своих солдат и уничтожает вражеские силы НЛО. Игрок может выбирать между солдатом со щитом, солдатом метающим гранаты и солдатом с базукой. Игроку даётся только одна жизнь. В этой мини-игре нельзя играть вдвоём.

«Fat Island»

Два игрока соперничают в наборе веса. За ограниченное количество времени игроки съедают различные виды продовольствия, начиная набирать вес от 100 до 200 кг. Если игроки потеряют достаточно веса они вернутся к нормальному размеру и попадут в комнату с мумиями.

Примечания

Ссылки 
 
 Metal Slug 3 at Neo-Geo.com (reviews) 1 2 3
 Official Metal Slug 3 Xbox.com page

Компьютерные игры 2000 года
Игры для аркадных автоматов
Metal Slug
Игры для Neo-Geo
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные SNK